Pic Gallinàs (Fontpedrosa) és una muntanya de 2622 msnm de la comarca del Conflent, entre els termes de Fontpedrosa i Toès i Entrevalls.
 Pic Gallinàs (Cortsaví) és una muntanya de 2460 msnm entre les comarques del Vallespir i del Conflent, als termes de Cortsaví i de Vallmanya.
 Puig de Gallinàs és una muntanya de 2027 msnm de la comarca del Vallespir, entre els termes del Tec i Prats de Molló i la Presta.
 Puig Gallinàs és una muntanya de 663 msnm de la comarca d'Osona, al terme de Vilanova de Sau.